Горненское городское поселение — городское поселение в России:

 Ростовская область
 Горненское городское поселение — в Красносулинском районе.

 Хабаровский край
 Горненское городское поселение — бывшее МО в Солнечном районе.

См. также 
Горненское сельское поселение